El término Ris puede referirse a:

 Playa de Ris situada en Noja (España).
 (Informática): Remote Installation Service, Servicio de Instalación Remota.
 (Informática): Formato de archivo de Research Information Systems.

Ris (Puy-de-Dôme)
 Ris (Altos Pirineos)

Otros 
 RIS, página de desambiguación.
 RIS Científica, serie de televisión.
 Rights International Spain (RIS), Organización no gubernamental española.
 Remote Installation Services, servicios de instalación remota de Microsoft.